Marschala Schukowa oder Posjolok Marschala Schukowa () ist eine Siedlung (ländlichen Typs) in der Oblast Kursk in Russland. Sie gehört zum Rajon Kursk und zur Landgemeinde (selskoje posselenije) Kljukwinski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 8 km Luftlinie östlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 1,5 km vom Sitz des Dorfsowjet – Dolgoje, 98 km vor Grenze zwischen Russland und der Ukraine.

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Geschichte 
Die Siedlung zu Ehren von Generalstabschef der Roten Armee Georgi Konstantinowitsch Schukow wurde 1994 an der Stelle eines gerodeten Waldes errichtet. Sie wurden von türkischen Arbeitern gebaut und der Bau dauerte etwa 6 Monate. Der Satellitenort war für die aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik abgezogenen russischen Militäreinheiten bestimmt. Die Architektur der Siedlung wirkt eher eintönig: mehr als 150 identische 3-, 4- und 5-stöckige Gebäude (Mehrfamilienwohnhäuser). Im Gebäude des „Offiziershauses“ befindet sich die orthodoxe St.-Georgs-Kirche.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Marschala Schukowa liegt 1 km von der Fernstraße föderaler Bedeutung R-298 (Kursk – Woronesch – R22 Kaspi; ein Teil der Europastraße E38), an der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-268 (R-298 – Durnewo) und 3,5 km vom nächsten Bahnhof Kljukwa (Eisenbahnstrecke Kljukwa – Belgorod) entfernt.

Der Ort liegt 118 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

Marschala Schukowa